Het seizoen 2014/2015 was het 35ste seizoen van Udinese in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal en het twintigste opeenvolgende jaar in de Serie A. Onder leiding van Andrea Stramaccioni, bezig aan zijn eerste seizoen bij de club uit Udine, eindigden de Bianconeri op de zestiende plaats in de eindrangschikking. Dat was het slechtste resultaat sinds het seizoen 1995/96. De club liet Stramaccioni daarop in juni 2015 vertrekken. Hij werd opgevolgd door Stefano Colantuono.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Andrea Stramaccioni als zestiende eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Andrea Stramaccioni uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia.

2015
Udinese